Hermann Wilhelm Vogel (1834 - 1898), fotógrafo y químico alemán.
Hermann Carl Vogel (1841 – 1907), astrónomo alemán.